Zeppelin steht für:
 Bunker Wünsdorf Zeppelin, Nachrichtenzentrale nahe Berlin während des Zweiten Weltkriegs
 Operation Zeppelin, Militäroperation
 Unternehmen Zeppelin, eine militärische Operation im Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, auf Josef Stalin einen Mordanschlag zu verüben
 Zeppelin (Alexander Häusser), ein deutscher Roman (1998)
 Zeppelin!, ein deutscher Spielfilm von Gordian Maugg aus dem Jahr 2005
 Zeppelin (Film), ein britischer Spielfilm von Étienne Périer aus dem Jahr 1971
 Zeppelin (Marsch) von Carl Teike
 Zeppelin (Musical) von Hans Dieter Schreeb
 Zeppelin (Würfelspiel)
 Zeppelin: Giants of the Sky, ein Computerspiel von Ikarion
 Led Zeppelin, britische Rockband
 Mount Zeppelin, Berg im Grahamland, Antarktika

Unternehmen:
 Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR), eine Luftschifffahrtgesellschaft der 1930er Jahre
 Deutsche Zeppelin-Reederei (2001) (DZR), eine Fluggesellschaft, Sitz in Friedrichshafen am Bodensee
 Luftschiffbau Zeppelin, 1908 von Ferdinand Graf von Zeppelin gegründet, um Luftschiffe zu fertigen
 Zeppelin (Konzern), ein deutscher Konzern mit Sitz in Friedrichshafen und Nachfolger der Luftschiffbau Zeppelin
 Zeppelin Baumaschinen, eine Tochter des Zeppelin-Konzerns im Vertrieb von Baumaschinen
 Zeppelin Rental, eine Tochter des Zeppelin-Konzerns in der Vermietung von Baumaschinen
 Zeppelin Luftschifftechnik, (heute ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG), ein 1993 gegründetes Unternehmen, das Zeppeline NT (Zeppeline neuer Technologie) entwickelt und herstellt
 Zeppelin (Uhrenmarke), eine in Ruhla gefertigte Marke der PointTec Products Electronic GmbH.

Luft-, See-, und Landfahrzeuge:
 Zeppelin, Starrluftschiffe, die nach ihrem Erbauer Ferdinand Graf von Zeppelin benannt wurden
 Graf Zeppelin (Schiff, 1938), der Flugzeugträger Graf Zeppelin war ein Schiff der deutschen Kriegsmarine, das unvollendet blieb
 Graf Zeppelin (Schiff, 1989), das Motorschiff Graf Zeppelin ist ein auf dem Bodensee verkehrendes Passagierschiff, das von der Österreichische Schiffswerften AG in Korneuburg und in der Außenstelle Fußach erbaut und am 18. März 1989 in Friedrichshafen in Dienst gestellt wurde
 LZ 127 Graf Zeppelin, war ein Starrluftschiff aus dem Hause Zeppelin, das am 18. September 1928 in Dienst gestellt wurde
 LZ 130, Graf Zeppelin II war der letzte vor dem Zweiten Weltkrieg in Dienst gestellte große Zeppelin
 Maybach Zeppelin DS 7 und Maybach Zeppelin DS 8, Oberklasse-Pkw, die von 1930 bis 1937 vom Maybach-Motorenbau in Friedrichshafen/Bodensee gebaut wurden
 Zeppelin (Schiff, 1914), das Dampfschiff Zeppelin war ein Passagierschiff, das im Auftrag des Norddeutschen Lloyds in Bremen gebaut wurde

Zeppelin ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Zeppelin (Adelsgeschlecht), von Zeppelin, Name des alten mecklenburgischen Adelsgeschlechts
 Albrecht von Brandenstein-Zeppelin (* 1950), deutscher Jurist und Unternehmer
 Constantin von Brandenstein-Zeppelin (* 1953), deutscher Unternehmensberater und Präsident des Malteser Hilfsdienstes
 Eberhard von Zeppelin (1842–1906), Bankier, Hotelier und der Bruder von Ferdinand von Zeppelin
 Erich Graf von Zeppelin (1873–1927), deutscher Konteradmiral der Reichsmarine
 Ferdinand Ludwig von Zeppelin (1772–1829), württembergischer Diplomat und Vater von Friedrich von Zeppelin
 Ferdinand von Zeppelin (1838–1917), Erfinder und Namensgeber der entsprechenden Luftschiffe
 Friedrich von Zeppelin (1807–1886), fürstlich hohenzollerscher Hofmarschall und Vater von Ferdinand von Zeppelin
 Harro von Zeppelin (1904–1989), deutscher Landwirt, Ministerialbeamter und Manager
 Karl von Zeppelin (1766–1801), Adjutant, Diplomat und Staatsminister im Dienste des Herzogs Friedrich von Württemberg
 Max von Zeppelin (1856–1897), deutscher Zoologe und Forschungsreisender

Siehe auch:

 Zepelin